Zena Markos (ur. 1970) – biskup Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Zena Markos (1937–2010) – arcybiskup Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Przypisy